Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 102-es és 102Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 102-es busz (Budapest)

 102-es busz (Miskolc)megszűnt

 102-es busz (Pécs)
 102Y busz (Pécs)